Slovo střelec může označovat:

 obecně osobu používající střelnou zbraň
 palubní střelec – vojenský letec obsluhující palubní zbraň
 sportovní střelec – sportovec závodící ve sportovní střelbě
 střelec (hodnost) –  vojenská hodnost odpovídající vojínovi, existující v některých ozbrojených silách či útvarech
 Střelec (film, 1976) – americký western z roku 1976, anglicky The Shootist
 Střelec (film, 1995) – akční film USA/ČR/Španělsko/Francie z roku 1995, anglicky The Shooter
 Střelec (film, 2013) – dánský krimi thriller z roku 2013, dánsky Skytten
 Střelec (souhvězdí) – souhvězdí na jižní obloze
 Střelec (znamení) – deváté astrologické znamení zvěrokruhu
 střelec (šachy) – šachová figura
 střelec – expresivní označení nevyrovnaného, potrhlého člověka 
 váhavý střelec – expresivní označení nerozhodného, váhavého člověka

Externí odkazy